Betzinger ist der Name von

 Bernhard Anton Betzinger (1853–1931), deutscher Jurist, Schriftsteller und Übersetzer
 David Betzinger, (* 1975), französischer bildender Künstler
 Johann Baptist Betzinger (auch: Bätzinger) (1811–1891), deutscher Verwaltungsjurist
 Martin Betzinger, deutscher Kommunalpolitiker

siehe auch
 Betzingen